Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Open Nottingham 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. Juni 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Nottingham